2-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл в 1971 году в Каире (Египет) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул во 2-й раз подряд выиграла сборная Туниса.

В финале Тунис победил Египет 3:2.

Команды-участницы 
Берег Слоновой Кости, Египет, Камерун, Малагасийская Республика, Сенегал, Того, Тунис.

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Тунис: Насер Бен Отман, Самир Ламуши, Абдельазиз Бусарсар, Нуреддин Бен Слиман, Сгаер, Хеди Бен Седрин, Уайель Бехи, Насер Бунатуф, Хамуда Бен Месауд, Раджа Хайдер, Монсеф Бен Солтан, Мохамед Бен Шейх. Тренер — Густав Брезнен.

  Египет.

  Малагасийская Республика.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
1971 год в волейболе